Фингар (V век) — мученик корневильский. Дни памяти — 23 марта, 14 декабря.

Святой Фингар (Fingar), или Гвинеар (), или Гвигнер (Guigner), или Эгвинэ (Éguiner) по происхождению был ирландцем. Был обращён в христианство святым Патриком. Считается, что он бежал от своего отца-язычника в Бретань и нашёл пристанище у тамошнего князя в Морбигане, который предоставил ему и его спутникам числом 7 (или 777) землю.

Известен источник св. Фингара в , расположенный на берегу реки, на окраине города прямо к востоку от церкви. По преданию,

 Однажды группа ирландских изгнанников была на охоте. Олень был обнаружен, за ним гнались собаки, за которыми следовал Фингар, оставив товарищей остались далеко позади. Олень был настигнут и убит Фингаром, который … оглянулся в поисках воды, чтобы вымыть руки и одежду … Не найдя воды, Фингар ударил своим копьем в землю, откуда изошёл чудесный источник.

Чудо убедило Фингара стать монахом. В конце концов он переехал в Корнуолл со своей сестрой Фиалой и со товарищи, где они приняли мученическую смерть от тирана-язычника Теудара (Teudar) в , Корнуолл, неподалёку от Пензанса. По преданию,

 Сразу же (после казни) святой поднял свою голову и отнёс её в руках … в другое место, где он тщательно омыл её в ручье, который течёт там.

В честь святого названы коммуны  и  в Финистере.

Примечания

Литература 
 Ogden, R. A. The Life of Saint Gwinear, in: An Unknown Planet?, Park Corner Press, Warrington, in press 2008; pp. 1-52
 Doble, G. H. (1960) The Saints of Cornwall: part 1. Truro: Dean and Chapter; pp. 100—110

Ссылки 
 St. Fingar
 Св. Гвинеар
 Источник св. Фингара в Плювине
 Tristan Gray Hulse The Land of Holy Wells — 2
 Кельтский календарь на март

Святые Бретани
Святые Ирландии
Святые Корнуолла
Католические святые
Христианские святые V века
Святые по алфавиту